Diese Ergebnislisten gehören zu Artikel Biathlon-Weltmeisterschaften 2008. Weitere Erläuterungen zu den Wettbewerben finden sich dort.

Männer

Sprint 10 km

Verfolgung 12,5 km

Einzel 20 km 

Gemeldet aber nicht am Start:  und

Staffel 4 × 7,5 km

Massenstart 15 km

Frauen

Sprint 7,5 km 

Gemeldet aber nicht am Start:  und

Verfolgung 10 km 

Trotz Qualifikation für das Rennen nicht am Start: , ,  und

Einzel 15 km

Massenstart 12,5 km

Staffel 4 × 6 km 

Gemeldet aber nicht am Start war die Staffel  (Pawlina Filipowa, Emilija Jordanowa, Assenka Chadschiewa und Silwija Georgiewa)

Mixed

Staffel 2 × 6 km + 2 × 7,5 km

Nachwuchs-Weltmeisterschaften 
Die Weltmeisterschaften der Jugend und Junioren fanden vom 26. Januar bis 2. Februar 2008 in Ruhpolding statt, siehe dazu Hauptartikel: Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2008.

2008
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 2008